Municipio de Vance puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Vance (condado de Lenoir, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Lenoir.
 Municipio de Vance (condado de Union, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de Vance (condado de Vermilion, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Union.